Кохедес () — один из 23 штатов Венесуэлы. Административный центр штата — город Сан-Карлос.

Муниципалитеты 

Штат Кохедес делится на 9 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 15 районов (parroquias).

См. также 
 Штаты Венесуэлы

Штаты Венесуэлы